DeWolf ist der Familienname von:

 Harry DeWolf, Admiral, siehe: Harry-DeWolf-Klasse
 Karen DeWolf, US-amerikanische Drehbuchautorin und Schriftstellerin 
 Karl Dewolf (* 1972), französischer Eishockeyspieler